Пётр Петрович Федотов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1908 году в Вологде. Член КПСС.

С 1926 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1926—1962 гг. — слесарь депо, помощник машиниста, машинист, руководящий работник железной дороги в Средней Азии, секретарь Оргбюро ЦК ВКП(б) по Ташкентской области, первый секретарь Ташкентского обкома КП(б) Узбекистана, начаальник политотдела Ташкентской железной дороги, заместитель начальника Главного управления кадров Наркомата путей сообщения СССР, заместитель начальника Среднеазиатского округа железных дорог, начальник рельсовосстановительного поезда депо города Ташкента.

Избирался депутатом Верховного Совета Узбекской ССР 1-го и 4-го созывов.

Делегат XVIII съезда ВКП(б).

Умер после 1962 года.

Ссылки 
 Федотов
 Список депутатов Верховного Совета Узбекской ССР и депутатов Верховного Совета СССР избранных от Узбекской ССР и Кара-Калпакской АССР (Четвертый созыв) [Текст] : По состоянию на 1 февр. 1958 г. / Информ. стат. отд. Президиума Верховного Совета Узбек. ССР. — Ташкент : [б. и.], 1958. — 94 с.; 22 см.

Первые секретари Ташкентского обкома КП Узбекистана
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 4-го созыва
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)